Tornassol pode referir-se a:
 Azul de tornassol
 Chrozophora tinctoria
 Heliotropium europaeum